Konya, törökországi tartomány
 Konya, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Konya, az azonos nevű török tartomány székhelye